Сент-Луїс 2016 (або The 2016 Sinquefield Cup) — 4-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 4 по 16 серпня 2016 року в Сент-Луїсі (США). Турнір є одним із чотирьох етапів «Grand Chess Tour 2016».

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2778,6).

Регламент турніру

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 5-9, 11-14 серпня
 Вихідні дні: 10 серпня

Початок партій: 1-9 тури о 21-00 (час Київський).

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 41-го.

Критерії розподілу місць 
 1. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;
 2. Кількість виграних партій
 3. Кількість виграних партій чорними фігурами;

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 300 000 $.
 75 000 $
 50 000 $
 40 000 $
 30 000 $
 25 000 $
 20 000 $
 15 000 $
 15 000 $
 15 000 $
 15 000 $

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на серпень 2016 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік Grand Chess Tour 2016

Посилання 
  Офіційний сайт турніру
  Sinquefield Cup 2016 на chesspro.ru
 Форум турніру на chesspro.ru

Примітки 

Сент-Луїс (шаховий турнір)
Шахові турніри 2016
2016 у США
Серпень 2016